Forum Iulii (lateinisch für „Forum des Iulius“) ist der Name folgender römischer Städte:

 Forum Iulii (Italien), heutige Stadt Cividale del Friuli, Region Friaul-Julisch Venetien, Italien
 Forum Iulii (Gallien), heutige Stadt Fréjus, Département Var, Frankreich